Charles Lefebvre-Desnouettes (1773–1822) – francuski generał kawalerii
 François Joseph Lefebvre (1755–1820) – książę Gdańska, marszałek francuski.
 Henri Lefebvre (1901–1991) – francuski socjolog i filozof marksistowski.
 Joseph-Antoine Lefebvre de La Barre (1622–1688) – francuski polityk, żołnierz i administrator.
 Jules Joseph Lefebvre (1836–1911) – francuski malarz.
 Marcel Lefebvre (1905–1991) – arcybiskup katolicki, założyciel Bractwa Świętego Piusa X.
 Sébastien Lefebvre (ur. 1981) – kanadyjski gitarzysta.
 Stéphane Lefebvre – francuski kierowca rajdowy

eo:Ĝermolisto de francaj esperantistoj#Lefebvre